

Santi 
 Sant'Ulrico di Augusta vescovo (ricorrenza 4 luglio)

Friuli Venezia Giulia 
 San Odorico – frazione di Sacile in provincia di Pordenone
 San Odorico – l'unica frazione di Flaibano in provincia di Udine